Chardoniella är ett släkte av svampar. Chardoniella ingår i familjen Pucciniosiraceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Chardoniella